Levi kan syfta på

 Levi – enligt judisk historia grundaren av stammen leviterna
 Levi (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Levi (namn) – ett namn och personer med namnet
 Levi, Finland, vintersportort i finska Lappland
 Leevi, ort i Estland

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar